

Toponyme 
 Challes, commune française de la Sarthe
 Challes, hameau de la ville belge de Stavelot

 Challes-les-Eaux, commune française de la Savoie
 Challes-la-Montagne, commune française de l'Ain